«Ах, Ырынбур Кала» (, ) — историческая татарская и башкирская народная песня.
Песня  известна с XVIII века, она исполнялись башкиро-мещёрскими полками, уходящими из города Оренбурга на Отечественную войну 1812 года. В песне поётся о прощании с Оренбургом, возможно навсегда.

Слова 

Песню «Ырынбур» исполняют татарские певцы Салават Фатхутдинов («Сау булыгыз, дуслар»), Фадис Ганиев, Гулюза Зиятдинова, Насип Кучаев, Фердинанд Саляхов, Ислам Калимуллин и другие.

Источники 
 Абдуллин А. Х. Татарская народная песня: тематика, жанры и некоторые особенности народного исполнительства Текст.: автореф. дис. канд. искусствоведения /А. X. Абдуллин. — Л., 1971.-24 с.

Примечания 

Татарская музыка
Башкирская народная песня